Jacques-Arsène d'Arsonval – biofisico francese
D'Arsonval – cratere lunare